Little Joe (« petit Joe » en français) peut désigner :
 Little Joe un comic strip créé par Ed Leffingwell le  dans une planche dominicale et publiée durant 39 ans
 Little Joe est un lanceur de la NASA
 Little Joe est un film réalisé par Jessica Hausner sorti en 2019